Itaperuna steht für:
 Itaperuna, Großgemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Itaperuna EC, deren Fußballverein
 Microrregião de Itaperuna, nach Itaperuna benannte statistisch-geographische Mikroregion aus sieben Städten

Person:
 Léo Itaperuna (* 1989), brasilianischer Fußballspieler